Дармштадт () — один из трёх административных округов () земли Гессен в Германии, расположенный на юге земли. Образует регион планирования Южный Гессен ().

Ссылки 

 Официальный сайт

Примечания 

Гессен
Административные округа Германии